Culan kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Culan, kommun, Département du Cher,

Schweiz 

 Culan (bergstopp), Vaud, Aigle,